

Anno 
 220 o 220 a.C.

Codici 
 220 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Vainu Bappu Observatory a Kavalur nel Tamil Nadu in India

Elettrotecnica 
 220 Volt è la differenza di potenziale elettrico di rete elettrica domestica utilizzata in Italia ed in numerosi altri paesi del mondo

Matematica 
 220 – numero

Musica 
 220  – singolo delle t.A.T.u. del 2008